Goitia bzw. Goitía ist der Familienname folgender Personen:

 Alimí Goitía (* 1970), venezolanischer Boxer im Superfliegengewicht
 Fernando Chueca Goitia (1911–2004), spanischer Historiker und einer der bedeutendsten Vertreter der spanischen Architektur des 20. Jahrhunderts
 Francisco Goitia (1882–1960), mexikanischer Maler